Суперкубок Японії з футболу 2015  — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 лютого 2015 року між чемпіоном Японії і володарем кубка Імператора Японії клубом Ґамба Осака та віце-чемпіоном Японії клубом Урава Ред Даймондс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2015
Японія
Лютий 2015
2015 в Японії
Спортивні змагання у Йокогамі